Woodward Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Woodward Building (Birmingham, Alabama), NRHP-ID 83002977
 Woodward Building (Payette, Idaho), NRHP-ID 78001096